Йозеф Жан Влирс (; ) — бельгийский футболист и тренер, выступавший на позиции нападающего. В 1984 году, главный тренер сборной Люксембурга.

Биография

Карьера игрока 
В профессиональном футболе дебютировал в 1951 году, три сезона выступая за клуб «». С 1954 по 1956 выступал за команду «Расинг Брюссель».

В 1956 году присоединился к клубу «Беерсхот 1999», за который играл на протяжении трёх сезонов. В 1959 году, перешёл в клуб «Стандард» (Льеж), в составе которого два раза становился чемпионом Бельгии и один раз выигрывал национальный кубок а также стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии в сезоне 1965/1966.

Карьера за сборную 
В составе национальной сборной дебютировал в 1955 году, в товарищеском матче против сборной Нидерландов. Участник Чемпионата миар по футболу 1954 года, на турнире не сыграл ни одного матча. Всего с 1955 по 1961, провёл 6 матчей за сборную Бельгии.

Карьера тренера 
После завершения игровой карьеры стал тренером. Возглавлял такие клубы как: «Расинг Вайт», «Беерсхот 1999», «Антверпен», «Нюрнберг». Карьеру тренера завершил в клубе «Генк» в 1989 году.

Достижения

Игрок

Стандард» (Льеж) 

 Чемпионат Бельгии по футболу (2): 1960/1961, 1962/1963

 Кубок Бельгии по футболу (1): 1965/1966

 Лучшие бомбардиры чемпионата Бельгии по футболу: 1957—1958 (25)

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Футбольные тренеры Бельгии
Тренеры ФК «Антверпен»
Тренеры ФК «Стандард» Льеж
Тренеры ФК «Беринген»
Игроки ФК «Тонгерен»
Тренеры сборной Люксембурга по футболу